Il Gran Premio Fedrácion Catalana de Ciclismo - Trofeo Club Drink era organizzato dalla Fedrácion Catalana de Ciclismo ed era uno dei trofei messi in palio durante le prime edizioni della Setmana Catalana de Ciclisme organizzata come challenge.

Nel 1966 il trofeo venne "sdoppiato" in quanto la frazione della Setmana Catalana de Ciclisme in cui esso era assegnato era stata suddivisa in due semitappe.

Albo d'Oro

Collegamenti esterni

corsa su sitodelciclismo.net

Competizioni ciclistiche spagnole